Kornprobst ist der Nachname folgender Personen:
 Alfred Kornprobst (1940–1991), deutscher Gewichtheber
 Andreas Kornprobst, österreichischer Filmemacher und Regisseur
 Hans Kornprobst, österreichischer Fußballtrainer
 Jean-Michel Kornprobst, französischer Pharmazeut und Biologe
 Johann Kornprobst, deutscher Forstamtsleiter, Träger der Karl-Gayer-Medaille des Bund Naturschutz
 Johann Kornprobst, deutscher Staatsanwalt, München
 Kathy Kornprobst, deutsche Malerin (siehe Städtische Galerie Harderbastei und Ingolstädter Jazztage)
 Kornelia Kornprobst (* 1965), deutsche Richterin des Oberlandesgerichts München und Generalsekretärin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
 Markus Kornprobst, österreichischer Politikwissenschaftler und Professor an der Diplomatischen Akademie Wien
 Roswitha Kornprobst, Schweizer Sachbuchautorin zu katholischen Themen
 Wolfgang Kornprobst, deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Regensburg (siehe Sozialer Planer und Romer-Modell)